Nighthawk, önkormányzat nélküli település Washington államban
 Nighthawk, hullámvasút Kalifornia állam Carowinds vidámparkjában
 F–117 Nighthawk, lopakodó repülőgép